Miejscowości w Polsce:
 Zaliwie-Brzozówka
 Zaliwie-Piegawki
 Zaliwie-Szpinki